Елиот има више значења:
 Округ Елиот (Кентаки)
 Елиот (Мериленд)
 Елиот (Мисисипи)
 Елиот (Ајова)
 Елиот (Илиноис)
 Елиот (Северна Дакота)